

Tabela 
Grupa A

Mecze

Niemcy – Kostaryka 
Piątek, 9 czerwca 2006
18:00 – FIFA WM-Stadion München, Monachium – Widzów: 64 950

 Sędzia główny: Horacio Elizondo (Argentyna)
 Asystenci:
 Dario Garcia (Argentyna)
 Rodolfo Otero (Argentyna)
 Sędzia techniczny: Carlos Chandia (Chile)
 Piąty sędzia: Cristian Julio (Chile)

Polska – Ekwador 
Piątek, 9 czerwca 2006
21:00 – FIFA WM-Stadion Gelsenkirchen, Gelsenkirchen – Widzów: 52 000

 Sędzia główny: Toru Kamikawa (Japonia)
 Asystenci:
 Yoshikazu Hiroshima (Japonia)
 Kim Dae-young (Korea Południowa)
 Sędzia techniczny: Lubos Michel (Słowacja)
 Piąty sędzia: Roman Slysko (Słowacja)

Niemcy – Polska 
Środa, 14 czerwca 2006
21:00 – FIFA WM-Stadion Dortmund, Dortmund – Widzów: 65 000

 

 Sędzia główny: Luis Medina Cantalejo (Hiszpania)
 Asystenci:
 Victoriano Giraldez Carrasco (Hiszpania)
 Pedro Medina Hernandez (Hiszpania)
 Sędzia techniczny: Khalil Al Ghamdi (Arabia Saudyjska)
 Piąty sędzia: Fathi Arabati (Jordania)

Ekwador – Kostaryka 
Czwartek, 15 czerwca 2006
15:00 – FIFA WM-Stadion Hamburg, Hamburg – Widzów: 50 000 

 Sędzia główny: Coffi Codjia (Benin)
 Asystenci:
 Celestin Ntagungira (Rwanda)
 Aboudou Aderodjou (Benin)
 Sędzia techniczny: Mohamed Guezzaz (Maroko)
 Piąty sędzia: Brahim Djezzar (Algieria)

Ekwador – Niemcy 
Wtorek, 20 czerwca 2006
16:00 – Olympiastadion, Berlin – Widzów: 72 000

 Sędzia główny: Walentin Iwanow (Rosja)
 Asystenci:
 Nikolay Gobulev (Rosja)
 Evgueni Volnin (Rosja)
 Sędzia techniczny: Kevin Stott (Stany Zjednoczone)
 Piąty sędzia: Chris Strickland (Stany Zjednoczone)

Kostaryka – Polska 
Wtorek, 20 czerwca 2006
16:00 – FIFA WM-Stadion Hannover, Hanower – Widzów: 42 000

 Sędzia główny: Shamsul Maidin (Singapur)
 Asystenci:
 Prachya Permpanich (Tajlandia)
 Eisa Ghoulom (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
 Sędzia techniczny: Jerome Davis (Republika Południowej Afryki)
 Piąty sędzia: Justice Yeboah (Ghana)

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006